Le terme Fromenteau constitue un patronyme de famille. Il peut se référer à:

Personnalités
Albert Fromenteau (1916-1988) est un dessinateur belge connu pour ses activités d'auteur de bande dessinée (sous les noms Afrom ou Alef) et d'animateur de 1938 à la fin des années 1940.
Thierry Fromenteau, artiste sculpteur de verre synthétique et de peintures abstraites.

Toponymes

Barrage Fromenteau, Gaspé (ville), MRC La Côte-de-Gaspé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 48' 01" N; 64° 35' 25" O.
Lac Fromenteau (rivière Wabissinane), tributaire de la rivière Wabissinane, Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec, Québec. Coordonnées administratives: 51° 26' 54" N; 73° 20' 49" O.

Étang du Fromenteau, étang de Loire Atlantique, en France.

Autres
 Fromenteau, nom en Champagne du raisin pinot gris